Wienken ist der Familienname folgender Personen:

 Geraldine Gutiérrez de Wienken (* 1966), venezolanische Schriftstellerin, Kuratorin und literarische Übersetzerin
 Heinrich Wienken (1883–1961), Bischof von Meißen (1951–1957)